Вощинин — фамилия; имеет женскую форму Вощинина.
 Вощинины — старинный русский дворянский род, восходящий к XVII веку.
Известные носители:
 
 Вощинин, Алексей Николаевич (род. 1929) — советский живописец
 Вощинин, Владимир Платонович (1882—1965) — географ, профессор ЛГУ, директор Мурманского филиала Географо-экономического НИИ ЛГУ
 Вощинин, Михаил Сергеевич (1846—?) — гражданский инженер, архитектор.
 Вощинин, Николай Иванович (1854—?) — генерал-майор

См. также 
 Вощинино — село, Мачулищанский сельский совет, Путивльский район, Сумская область, Украина.